Budimska bitka (1541.)
 opsada Budima 1684.-1686., opsada nakon koje je Sveta liga oslobodila Budim od turske vlasti
 dio bitke za Budimpeštu 1945.